Mario Monticelli (* 16. März 1902 in Venedig; † 30. Juni 1995 in Mailand) war ein italienischer Schachspieler.

Die italienische Einzelmeisterschaft konnte er dreimal gewinnen: 1929 in Florenz, 1934 in Mailand und 1939 in Rom. Er spielte für Italien bei fünf Schacholympiaden: 1927, 1928 und 1931 bis 1935.  Außerdem nahm er 1936 an der inoffiziellen Schacholympiade Schach-Olympia 1936 teil.

Bei dem Turnier in Budapest im Jahr 1926 war er geteilter Erster mit Ernst Grünfeld vor Akiba Rubinstein, Richard Réti und Savielly Tartakower.

Im Jahre 1950 wurde ihm der Titel Internationaler Meister (IM) verliehen, 1985 der Titel Ehrengroßmeister (HGM). Nach der von Jeff Sonas berechneten historischen Elo-Zahl hatte er im August 1926 eine Elo-Zahl von 2618. Seine höchste Position auf der von Sonas berechneten Weltrangliste war der 18. Platz im Oktober 1926.

Bei einer Industriemesse im April 1960 verlor Mario Monticelli auf dem Mailänder Messegelände Fiera Campionaria eine Schachpartie gegen den kommerziellen Computer IBM 305 RAMAC.

Partien 

Eröffnungsfalle
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 Lb4+ 4. Ld2 Lxd2+ 5. Dxd2 b6 6. g3 Lb7 7. Lg2 0-0 8. Sc3 Se4 9. Dc2 Sxc3 10. Sg5 (siehe Diagramm) Se4 11. Lxe4 Lxe4 12. Dxe4 Dxg5 13. Dxa8 Da5+ 14. Kf1 Da6 15. De4 Dxc4 16. b3 Db4 17. Dd3 c5 18. dxc5 Dxc5 19. Kg2 f5 20. Tac1 Da3 21. Tc2 d5 22. Tc7 Dd6 23. Thc1 Sd7 24. T1c6 De7 25. Txa7 f4 26. Tcc7 fxg3 27. hxg3 Df7 28. f3 Dd8 29. Dxd7 1:0

Veröffentlichungen 
 Fischer-Spasskij: la sfida del secolo. Tutte le partite dalle eliminatorie al campionato del mondo, Milán, Editorial Mursia, 1972.

Weblinks 
 
 Adolivio Capece: „Heimlicher Großvater“ von Deep Blue entdeckt? ChessBase, Schach Nachrichten. 3. März 2021

Einzelnachweise 

Schachspieler (Italien)
Nationaler Einzelmeister (Schach)
Schachspieler
Italiener
Geboren 1902
Gestorben 1995
Mann